De TMB Bank Public Company Limited (vroegere naam: Thai Military Bank Public Company Limited) is een grote Thaise bank (de aanduiding Public Company Limited is vergelijkbaar met dat van naamloze vennootschap (nv)). De bank neemt wat activa betreft een zesde plaats in de Thaise banksector in. In 1957 werd de TMB Bank opgericht, het hoofdkantoor is in Bangkok gevestigd.

De TMB Bank houdt zich met tal van bancaire zaken bezig, zoals betaalrekeningen, spaarrekeningen, deposito's, leningen en effecten. Leningen verstrekt zij vooral ten behoeve van de woningbouw, de bouwsector in het algemeen alsmede de land- en mijnbouw. De activiteiten op het gebied van effecten betreffen zaken als vermogensbeheer, advisering en makelaardij.

De tegoeden bij de TMB Bank bedragen circa 14 miljard euro en het aantal klanten overtreft de vijf miljoen. Verder heeft ze 472 vestigingen.

Op 7 november 2007 werd bekendgemaakt dat de Nederlandse ING Groep een aandeel van dertig procent in de TMB Bank neemt en daar 460 miljoen euro voor betaalt. De ING Groep hoopt zo voet aan de grond in Azië te krijgen en wil de TMB Bank in de top vijf van retailbanken positioneren. De Nederlandse DSB Bank heeft reeds een aandeel van 16,1 procent in de TMB Bank.

Externe link
 TMB Bank

Thaise bank
Economie in Bangkok